Ловесе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ловесе, Наталья — аргентинская биатлонистка, участница зимних Олимпийских игр 2002 года.
 Ловесе, Фабиана — аргентинская биатлонистка, участница зимних Олимпийских игр 1992 года.